Casper De Norre, né le  à Hasselt en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue actuellement au poste d'arrière gauche à l'OH Louvain, en prêt du KRC Genk.

Biographie 

Casper De Norre joue en faveur des équipes de jeunes du Standard de Liège puis du Saint-Trond VV. En juin 2016, il signe son premier contrat professionnel. Le , il fait ses débuts en Division 1A avec le Saint-Trond VV contre le RSC Charleroi, en remplaçant Iebe Swers à la  minute de jeu. 

Lors de la saison 2016-2017, il est prêté à l'ASV Geel afin d'acquérir davantage de temps de jeu. Il inscrit 11 buts en troisième division cette saison là.

L'année suivante, il fait son retour au Saint-Trond VV. Peu à peu, il devient titulaire au poste d'arrière gauche.

Le , Casper de Norre, s'engage avec le KRC Genk.

Statistiques

Palmarès

En club 
 KRC Genk

 Championnat de Belgique (1) :
 Champion en 2019
 Supercoupe de Belgique (1) :
 Vainqueur en 2019

Références

Liens externes 
 

Naissance à Hasselt
Naissance en février 1997
Footballeur belge
Personnalité flamande
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du KRC Genk
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain